John Boles – amerykański aktor
 John Boles – amerykański strzelec sportowy, olimpijczyk 
 John Boles – amerykański baseballista
 John Boles – amerykański biskup katolicki